

Фільми

Екранізації твору Чарльза Діккенса 
Екранізації твору 1843 року Чарльза Діккенса — Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привидами ():
 Різдвяна історія (фільм, 1984) () — фільм 1984 року, режисера Клайва Донера.
 Різдвяна історія (фільм, 2009) () — пригодницький фільм 2009 року, режисера Роберта Земекіса.

Інші фільми 
 Різдвяна історія (фільм, 2007) () — фінський художній фільм 2007 року режисера Юха Вуолійокі